Александр Стекольников: Стекольников, Александр Вячеславович (род. 1982) — российский актёр.
 Стекольников, Александр Анатольевич (род. 1967) — российский акаролог-паразитолог.